La nazionale di pallacanestro russa Under-20, ex nazionale russa Juniores e nazionale russa Under-22, è una selezione giovanile della nazionale russa di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità russa di età non superiore ai 20 anni.

Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Agli inizi la denominazione originaria era Nazionale Juniores, in quanto la FIBA classificava le fasce di età sotto i 22 anni con la denominazione "juniores". In seguito, denominazione e fasce di età sono state equiparate, divenendo Nazionale Under 22. Dal 2000, la FIBA ha modificato nuovamente il tutto, equiparando sotto la dicitura "under 20" sia denominazione che fasce di età. Da allora la selezione ha preso il nome attuale.

Storia
Nel 1992, insieme alle nazionali delle altre Repubbliche ex-sovietiche, ha partecipato alla prima edizione dell'Europeo di categoria sotto le spoglie della Nazionale Unificata (o Nazionale CSI)

Formatosi nel 1993, poca gloria per questo team giovanile all'EuroBasket di categoria, dove è riuscita a salire una sola volta sul podio.

Partecipazioni 
FIBA EuroBasket Under-20

1994 - 7°
1996 - 8º
2000 - 9°
2002 - 4º
2004 - 6°

2005 -  1º
2006 - 10°
2007 - 4°
2008 - 9°
2009 - 9º

2010 - 5º
2011 - 4º
2012 - 11º
2013 - 4°
2014 - 13°

2015 - 16°

Formazioni

Collegamenti esterni 
 

Russia
Under 20